Madden NFL — серия симуляторов американского футбола, выпускаемая издательством Electronic Arts с 1988 года. Серия названа в честь спортивного тренера и комментатора Джона Мэддена.

Игры серии

Примечания 

Серии компьютерных игр